Ange de Saint-Joseph est un nom en religion qui peut désigner les religieux suivantes :

 Ange de Saint-Joseph (1600-?) carme déchaux italien du , auteur d'une anthologie des réformateurs espagnols du Carmel.
 Ange de Saint Joseph (1636-1697) (né Joseph de la Brosse) carme déchaux français, missionnaire en Perse et Arabie, et orientaliste.

Nom en religion